Somogyi Szilveszter (1872–1934) várospolitikus, 1915-től Szeged polgármestere
 Somogyi Szilveszter (1926–2006) orvos, baleseti sebész, Batthyány-Strattmann László-díjas (2008)